Ел Крусифихо има више значења:

 Ел Крусифихо (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Крусифихо (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику